Słowo (ros.: Слово) – szósty album w dorobku rosyjskiego zespołu pagan metal/folk metalowego Arkona, wydany 26 września 2011 przez wytwórnię Napalm Records. 

Album zawiera 14 utworów.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 2011
Albumy Napalm Records
Albumy Arkony